Аријана може бити:

 , област у централној Азији
 Аријана (Парма), насеље у Италији у округу Парма
 , женско име
 1225 Аријана, астероид главног астероидног појаса